The Killing bezeichnet:

 den Originaltitel eines Spielfilms von Stanley Kubrick aus dem Jahre 1956; auf Deutsch Die Rechnung ging nicht auf
 den englischsprachigen, in Deutschland durch arte verwendeten Titel der dänischen Fernsehserie Forbrydelsen von 2007; in der deutschen Erstausstrahlung Kommissarin Lund – Das Verbrechen
 die US-amerikanische Fernsehserie The Killing (Fernsehserie) von 2011, ein Remake von Kommissarin Lund – Das Verbrechen